Felix, Net i Nika oraz Orbitalny Spisek 2: Mała Armia – szósta część cyklu dla młodzieży z gatunku science fiction „Felix, Net i Nika”, autorstwa Rafała Kosika. Premiera odbyła się 22 maja 2009 roku. Wydana została ponownie przez Powergraph. Książka liczy 464 strony.

Dwa tomy 
Książka jest drugim tomem Orbitalnego Spisku. Pierwszy został wydany 14 listopada 2008. Powodem podziału książki jest chęć zdążenia z premierą w roku 2008 i dopracowania tomu drugiego.

Opis fabuły 
Odpalona podczas Sylwestra w domu Kurtaczów rakieta krąży po niebie, aby po kilku tygodniach spaść na Warszawę. Trójka bohaterów i Instytut Badań Nadzwyczajnych postanawiają do tego nie dopuścić. Tymczasem gimnazjum Felixa, Neta i Niki stara się o certyfikat jakości, co skutkuje powstaniem ruchu oporu i wieloma absurdalnymi sytuacjami.

Rozdziały 
 Przyczajony odkurzacz, ukryty mop
 Mission: Possible
 Pomysły, a raczej ich brak
 Antyrakieta
 Jak jest źle, to zaraz będzie gorzej
 Jak jest gorzej, to zaraz będzie jeszcze gorzej
 Mobilny Pozyskiwacz Mikrobotów
 Wino i wina
 Certyfikat
 Mała Armia
 Epilog

Przypisy 

Felix, Net i Nika
Powieści fantastyczne z 2009 roku